Cog ou COG est un  qui peut faire référence à :

Robotique 

Cog (robotique) est un projet de recherche en robotique du MIT.

Code 

COG est un  pouvant désigner :

code pays 

 République du Congo
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3.

code linguistique 

 langue , langue môn-khmère du groupe péarique parlée au Cambodge et en Thaïlande.

Sigle ou acronyme 

COG est un acronyme pouvant désigner :

 Le code officiel géographique français, la nomenclature des noms des collectivités territoriales de la France, publiée chaque année  par l'Insee ;
 Le centre opérationnel de la gendarmerie, ou plus exactement le centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG), une cellule de veille permanente où aboutissent notamment : les appels d'urgence (17 police-secours, ...), les appels aux brigades de gendarmerie (durant la nuit), les bornes d'appels d'urgence (réseau autoroutier et routier) ;
 Les conventions d'objectifs et de gestion de la Sécurité sociale en France ;
 Continuity of government, un plan d'action défini qui permet à un gouvernement de subsister dans ses opérations essentielles de commandement en cas de guerre nucléaire ou d'évènement catastrophique exceptionnel ;
 Center of gravity (en français, centre de gravité).
 Cloud Optimized GeoTIFF, une version du format de fichier GeoTIFF optimisée pour le cloud computing.

Voir aussi 
 C0G, céramique « C zéro G »

Code